Pentatonix peut désigner :
 Pentatonix, un groupe vocal originaire d'Arlington au Texas, formé en 2011 ;
 Pentatonix, le quatrième album du groupe américain a cappella Pentatonix.